Ninety Mile Beach kan syfta på följande platser:

Australien 

 Eighty Mile Beach, Western Australia (kallas även "Ninety Mile Beach"), 
 Ninety Mile Beach, vid Gippsland Lakes, Victoria

Nya Zeeland 

 Ninety Mile Beach, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar